

Patronyme
Bakić est un patronyme porté notamment par : 

 Bojan Bakić (né en 1983), joueur monténégrin de basket-ball ; 
 Marko Bakić (né en 1993), footballeur international monténégrin ; 
 Vojin Bakić (1915-1992), sculpteur croate.

Toponyme
 Bakić, village en Croatie.